Иран бележи ускорена урбанизация и бърз растеж на градското население. Съгласно данните на националното преброяване през периода от 1996 г. до 2016 г. броят на градовете се увеличава от 612 на 1245, а градовете с над 1 милион жители са 8. От 1956 г. до 2016 г. делът на градското население нараства от 32% на 74%. Урбанизацията на страната се дължи преди всичко на вътрешната миграция на населението към големите градове.

Най-големият град на Иран е столицата Техеран, където живеят около 10% от цялото население на страната.

Техеран е голям индустриален, транспортен и културен център.

Вторият град по брой на жители е Машхад, известен преди всичко като център на религиозен туризъм. В Машхад се намира една от светините на мюсюлмани-шиити – храмът на Имам Реза.

Исфахан, трети по големина град на Иран, е столица на едноименната провинция. Със своите исторически и архитектурни паметници градът е туристическа дестинация за посетители от цял свят.

В таблици са представени данни на Статистическия център на Иран.

Градове с население над 1 милион

Градове с население над 100 хил.

Източници 

 
Иран